

Patronyme 

 Alfred Saurel (1827-1887), écrivain et historien français ;
 Claude Saurel (1948-), joueur français de rugby à XV ;
 Frédéric Saurel (1967-), acteur, producteur, réalisateur et scénariste français ;
 Jacques Saurel (1933-), français déporté à l'âge de 11 ans au camp de concentration de Bergen-Belsen qui survit et devient un témoin de la Shoah ;
 Jean Saurel (1924-2020), universitaire français, président d’université ;
 Philippe Saurel, homme politique français ;
 Pierre de Saurel, chef d'expédition dans le régiment de Carignan-Salières en Nouvelle-France ;
 Renée Saurel (1910-1988), journaliste et traductrice française ;
 Sylvia Saurel, de son vrai nom Marie-Paule Rivalain, actrice française et veuve de Bernard Noël.

Pseudonyme 

 Pierre Daigneault, comédien et écrivain québécois.

Toponyme 

 Saurel, division sénatoriale canadienne au Québec ;
 Pierre-De Saurel, municipalité régionale de comté (MRC) du Québec, au Canada.

Biologie 
Saurel peut aussi désigner :
 Saurel, poisson de la famille des Carangidae.